Арест Христа (или «взятие Христа под стражу»; ; ; ; также «предательство Иуды и арест Христа»; ):

 Арест Иисуса Христа — библейско-евангельский сюжет.

Живопись
 «Предательство Иуды и арест Христа» (XIV век; Национальная галерея, Лондон) — картина итальянца Уголино ди Нерио.
 «Взятие под стражу» (1450-е; Мюнхен, Старая пинакотека) — роспись алтарной створки нидерландца Дирка Баутса.
 «Арест Христа» (1490-е, Брюссель, Королевские музеи) — анонимного франко-нидерландского художника, прозванного Мастер святого Эгидия.
 «Арест Христа» (ок. 1509—1516) — картина немца Альбрехта Альтдорфера.
 «Предательство Христа» (ок. 1618—1620) — три картины Антониса Ван Дейка:
  — в мадридском Прадо, Испания;
  — в бристольском музее, Великобритания;
  — в институте искусств Миннеаполиса, США.
  — картина испанца Франсиско Гойи.

См. также 
 Предательство | Арест
 «Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д’Этремон» — художника Василия Поленова.
 «Арест пропагандиста» — художника Ильи Репина.
 Поцелуй Иуды (значения)